Лацио:
 Лацио — административный регион в Италии.
 «Лацио» — итальянский футбольный клуб из Рима.